Бријест може бити:
 Бријест (биљка)

или:
 Бријест (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Босна и Херцеговина
 Бријест (Осијек), насеље града Осијека, Хрватска

Види још 
 Брест